Roter Stern steht für:

 Roter Stern, ein Symbol
 Krasnaja Swesda (deutsch Roter Stern), eine sowjetische/russische Militärzeitung
 Roter Stern Leipzig, deutscher Fußballverein
 Roter Stern, Schuhfabrik in Burg (bei Magdeburg) 1954–1990
 Rotstern (VEB Rotstern Schokoladenwerk in Saalfeld)
 Roter Stern (Verlag), ehemaliger deutscher Buchverlag mit Sitz in Frankfurt am Main
 Roter Stern Paris, französischer Fußballverein
 Orden des Roten Sterns, eine sowjetische Militärauszeichnung
 Traktorenwerk Roter Stern, ein ungarischer Nutzfahrzeughersteller mit dem Markennamen Dutra
in Serbien
 Stadion Roter Stern
 FK Roter Stern Belgrad, Fußballabteilung des Sportvereins Roter Stern Belgrad
 Roter Stern Belgrad, Sportverein mit mehreren Klubs in verschiedenen Sportarten

Siehe auch:
 Der rote Stern
 Red Star